

Codici 
 RIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Riberalta (Bolivia)

Sigle
Rigid-hulled Inflatable Boat, cioè gommone a scafo rigido